Kenepuru steht für folgende geographische Objekte:
 Kenepuru Sound, einen Meeresarm in den Marlborough Sounds in Neuseeland
 Kenepuru Head, Ort am Ostende dieses Meeresarmes
 Kenepuru (Porirua), Vorort von Porirua in Neuseeland